Райх () може означати:

Держави 
 Райх — варіант назви німецької держави Третій Рейх в українській спеціальній історичній літературі відповідно до вимови в німецькій мові, на відміну від вживаного в історичній (пропагандистській) літературі СРСР Третій Рейх.

Персоналії 
 Беньямін Райх (;  1978) — австрійський гірськолижник, дворазовий олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу.
 Вільгельм Райх (; 1897—1957) — австрійський та американський психоаналітик.
 Джеремі Райх (;  1979) — канадський хокеїст.
 Марсель Райх-Раніцкі (; 1920—2013) — німецький літературний критик та публіцист.
 Стівен Райх ( [raɪʃ];  1936) — американський композитор.
 Фердинанд Райх (; 1799—1882) — німецький хімік, першовідкривач елементу Індій.

Інше 
 «Дас Райх» — танкова дивізія, з'єднання у складі військ Ваффен-СС Німеччини

Примітки 

Німецькі прізвища